KM (motorfiets), een historisch Duits merk van motorfietsen
 KM (rapper) (Kaene Marica, ca. 1997), een Nederlands rapper
 Koninklijke Marine, een Nederlands krijgsmachtdeel
 Tramlijn KM, een voormalige elektrische tramlijn in en rond de Belgische stad Kortrijk 
 Koleje Mazowieckie, een Poolse spoorwegmaatschappij
 KM VT 627, KM ER 75 en KM VT 628, enkele diesel hydraulische treinstellen van deze maatschappij

 Kilometer, een lengtemaat van 1000 meter
 .km, het achtervoegsel van domeinnamen van de Comoren
 Korenmolen, op Nederlandse topografische kaarten

 kM (tijdschrift), afkorting van 'kunstenaarsMateriaal', een vaktijdschrift voor kunstenaars